Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1999 var det 63:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B-, C- och D-VM. De fyra turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Oslo, Hamar och Lillehammer, Norge under perioden 1–16 maj 1999.
B-VM i Odense och Rødovre, Danmark under perioden 8–17 april 1999.
C-VM i Eindhoven och Tilburg, Nederländerna under perioden 22–28 mars 1999.
D-VM i Krugersdorp, Sydafrika under perioden 14–20 april 1999.

Totalt deltog 40 landslag i detta världsmästerskap. Nytt för i år var en kvalificeringsomgång inför spel i årets A-VM. Detta år var Norge direktkvalificerat till A-VM som arrangör.

C-VM genomfördes med endast sju lag då nya bojkotter genomfördes mot Jugoslavien, i skuggan av Kosovokriget, som därmed blev uteslutna från VM. D-gruppen genomfördes med en ny sammansättning lag.

Världsmästare detta år blev Tjeckien som därigenom vann sin andra titel. I finalen besegrade det tjeckiska laget Finland med minsta möjliga marginal, genom att efter en seger och en förlust vinna i den efterföljande förlängningen med 1–0. Bronsmedaljörer blev titelförsvararna Sverige. Båda semifinalerna fick avgöras i förlängning i vilka Tjeckien och Finland besegrade Kanada respektive Sverige.

Kvalifikation till A-VM
USA, Österrike, Frankrike, Ukraina och Japan kvalificerade sig för spel i A-VM.

Kvalificeringsgrupp Fjärran östern

Grupp A
Matcherna spelades i Klagenfurt, Österrike.

Grupp B
Matcherna spelades i Ljubljana, Slovenien.

A-VM

Gruppspel

Grupp A
Matcherna spelades i Hamar, Norge.

Grupp B
Matcherna spelades i Lillehammer, Norge.

Grupp C
Matcherna spelades i Hamar, Norge.

Grupp D
Matcherna spelades i Hamar, Norge.

Mellanrunda

Grupp E
Matcherna spelades i Hamar, Norge.

Grupp F
Matcherna spelades i Lillehammer, Norge.

Nedflyttningsserie

Slutspel
Alla matcher spelades i Lillehammer, Norge.

Semifinalerna och finalen avgjordes i bäst av två matcher. Om lagen vann var sin match avgjordes matchen på sudden death i en förlängning på max 10 minuter i semifinalerna och 20 minuter i finalen. Slutade förlängningen mållös avgjordes matchen på straffar.

Semifinaler

Final

Bronsmatch

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare

Målvakt: Tommy Salo, Sverige
Back: Frantisek Kucera, Tjeckien
Forward: Saku Koivu, Finland

All star team
Mål: Tommy Salo, Sverige
Försvar: Pavel Kubina, Tjeckien; Jere Karalahti, Finland
Anfall: Martin Rucinsky, Tjeckien; Saku Koivu, Finland; Teemu Selänne, Finland

Laguppställningar

Tjeckien
Målvakter: Roman Čechmánek, Milan Hnilička, Martin Prusek.
Backar: František Kučera, Libor Procházka, Jaroslav Špaček, Ladislav Benýšek, František Kaberle, Pavel Kubina, Jiři Výkoukal.
Forwards: David Výborný, Pavel Patera, Viktor Ujčík, Petr Sýkora, Radek Dvořák, Roman Meluzin, Martin Procházka, David Moravec, Tomáš Vlasak, Martin Ručinský, Jan Hlaváč, Roman Šimíček, Tomas Kucharski, Jan Čaloun,
Förbundskapten: Ivan Hlinka. 
Tränare: Josef Augusta och Vladimír Martinec.

Finland
Målvakter: Miikka Kiprusoff, Ari Sulander, Vesa Toskala.
Backar: Marko Kiprusoff, Petteri Nummelin, Kimmo Timonen, Aki-Petteri Berg, Kari Matikainen, Antti-Jussi Niemi, Toni Lydman, Jere Karalahti.
Forwards: Teemu Selänne, Saku Koivu, Olli Jokinen, Raimo Helminen, Antti Törmänen, Ville Peltonen, Tomi Kallio, Mikko Eloranta, Toni Sihvonen, Juha Lind, Kimmo Rintanen, Marko Tuomainen.
Förbundskapten: Hannu Aravirta. 
Tränare: Esko Nokelainen, Jari Kaarela.

Sverige
Målvakter: Magnus Eriksson (Västerås Hockey), Johan Hedberg (Leksands IF), Petter Rönnqvist (Modo Hockey), Tommy Salo (Edmonton Oilers)
Backar: Pär Djoos (Brynäs IF), Anders Eriksson (Chicago Blackhawks), Jan Huokko (Leksands IF), Thomas Johansson (Djurgården Hockey), Kim Johnsson (MIF Redhawks, Hans Jonsson (Modo Hockey), Jörgen Jönsson (Färjestads BK), Christer Olsson (Västra Frölunda HC).
Forwards: Daniel Alfredsson (Ottawa Senators), Nichlas Falk (Djurgården Hockey), Jan Larsson (Brynäs IF), Jesper Mattsson (MIF Redhawks), Ove Molin (Brynäs IF), Peter Nordström (Färjestads BK), Markus Näslund (Vancouver Canucks), Michael Nylander (Tampa Bay Lightning), Samuel Påhlsson (Modo Hockey), Daniel Sedin (Modo Hockey), Henrik Sedin (Modo Hockey), Niklas Sundström (San Jose Sharks).
Tränare:  Sune Bergman, Stephan Lundh och Stefan Lunner.

Kanada
Målvakter: Ron Tugnutt, Rick Tabaracci, Fred Brathwaite.
Backar: Doug Bodger, Rob Blake, Stéphane Quintal, Sean O'Donnell, Wade Redden, Bryan McCabe, Derek Morris.
Forwards: Adam Graves, Claude Lapointe, Ray Whitney, Cory Stillman, Shane Doan, Scott Walker, Scott Thornton, Chris Szysky, Jeff Friesen, Patrick Marleau, Rob Niedermayer, Brian Savage, Éric Dazé, Ryan Smyth.
Förbundskapten: Mike Johnston. 
Tränare: Willie Desjardins och Dave King.

B-VM
B-världsmästerskapet spelades i Odense och Rødovre, Danmark. De åtta lagen spelade om platser till kvalspel för A-VM 2000 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 2000.

C-VM
C-världsmästerskapet spelades i Eindhoven och Tilburg i Nederländerna. De sju lagen spelade en inledningsomgång uppdelade i två grupper, 4 lag i A-gruppen och tre i B-gruppen, där alla mötte alla. De två sämst placerade lagen i A-gruppen och det sämst placerade i B-gruppen spelade om slutplaceringarna 5 till 7. De två bäst placerade lagen ur respektive grupp spelade en finalomgång för att avgöra placeringarna 1 till 4. Vinnaren av C-VM flyttades upp till B-VM inför VM 2000. Ingen nedflyttning till D-VM skedde detta år.

Inledningsomgång

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång platserna 5–7

Finalomgång

D-VM
D-världsmästerskapet spelades i Krugersdorp i Sydafrika. Nio lag delades in i tre grupper som spelade alla mot alla i en inledningsomgång. Det sämst placerade laget i respektive grupp spelade vidare i en placeringsomgång om placeringarna 7 till 9. Tvåorna i respektive grupp spelade vidare i en placeringsomgång om placeringarna 4 till 6. Gruppettorna i respektive grupp spelade finalomgång om placeringarna 1 till 3. Vinnaren av D-gruppen flyttades upp i C-gruppen inför VM 2000.

Inledningsomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsomgång platserna 7–9

Placeringsomgång platserna 4–6

Finalomgång

Total slutställning

Källor 
SFRP'S Hockey Archive

Externa länkar

1999 i Danmark
1999 i Nederländerna
1999 i Norge
1999 i Sydafrika
Internationella ishockeytävlingar i Danmark
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Norge
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Ishockeysäsongen 1998/1999
Internationella sportevenemang i Oslo
1999
Sport i Hamar
Sport i Lillehammer
Sportevenemang i Eindhoven
Oslo under 1900-talet
Eindhoven under 1900-talet